До́н Ва́лчак (; ) — канадский кёрлингист, играющий на позиции третьего. Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, вице-чемпион мира 1988, чемпион мира 1989 года.

Спортивная карьера 
Начал профессиональную карьеру в 1985 году в команде Пэта Райана на позиции второго номера. В составе этой команды дважды стал  (, ), вице-чемпионом мира 1988 и чемпионом мира 1989.

В 1990 играл в команде Рэнди Фёрби на позиции третьего. В 1992—1994 был скипом собственной команды.

В 1995 году присоединился к команде Кевина Мартина, в которой провёл 10 лет и выступал на позиции третьего. Наивысшим результатом в карьере Валчака стало серебро зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Не пройдя квалификацию к играм 2006 года, команда прекратила своё существование. С 2008 года начал выступать за команду Керри Бартника.

В 2010 ушёл из команды Бартника и сформировал свою команду, в которую вошли Chris Schille, D. J. Kidby и Дон Бартлетт. Судя по тому, что информации о его участии в каких-то командах после 2011 на сайте World Curling Tour нет, то, видимо, после сезона 2010—2011 закончил спортивную карьеру.

В 1989 году был введён в Зал славы Северной Альберты.

В 1995 ввёден в Зал славы канадского кёрлинга ().

Частная жизнь 
В свободное от занятий кёрлингом время работает инвестиционным консультантом.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу